Luigi Asioli peut désigner :	
 Luigi Asioli (1817–1877), peintre italien ;
  (1767–1815), chanteur et compositeur italien.